Seznam divizij z zaporedno številko 45.

Seznam 
 Pehotne
 45. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 45. pehotna divizija (ZDA)
 44. ljudskogrenadirska divizija (Wehrmacht)

Glej tudi